Хиггинботэм или Хиггинботам () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хиггинботэм, Джеймс (более известен под фамилией Прайс; 1752—1783) — английский химик и алхимик, доктор медицины.
 Хиггинботэм, Джоан (род. 1964) — астронавт НАСА, совершила один космический полёт на шаттле: STS-116 (2006, «Дискавери»), инженер.
 Хиггинботам, Дэнни (род. 1978) — английский и гибралтарский футболист, играющий на позиции защитника.